Oppert er et tyskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Gustav Salomon Oppert (1836–1908) – tysk orientalist
 Julius Oppert (1825–1905) – tysk orientalist

Efternavne